Премия «Небьюла» за лучший сценарий () — награда, которая вручалась Американской ассоциацией писателей-фантастов (SWFA) за сценарий, написанный для научно-фантастического или фэнтези фильма или эпизода телесериала, который был выпущен на английском языке в США или в интернете в предыдущем календарном году. Награда считалась «самой важной американской наградой в области научной фантастики» и «научно-фантастическим и фэнтезийным аналогом» «Эмми». Премия «Небьюла» за лучший сценарий вручалась с 1974 по 1978 год и с 2000 по 2009 год. В разное время она называлась по-разному: в 1974, 1975 и 1977 годах — лучшее драматическое представление, в 1976 году — лучшее драматическое произведение . В 2010 году награду перестали вручать, а вместо неё была учреждена награда Рэя Брэдбери за лучшее драматическое представление (). Хотя новая награда не относится к «Небьюле», её вручают вместе с другими наградами «Небьюлы» и она подчиняется правилам и процедурам «Небьюлы».

Номинанты и победители выбираются членами Американской ассоциацией писателей-фантастов, хотя сами номинанты не обязаны быть членами SWFA. Работа могла быть выдвинута на премию в течение года после выхода, таким образом это давало возможность работам быть выдвинутым в следующем календарном году после выхода и участвовать в финальном голосовании ещё через год. В предварительный список голосования включались работы, который получили десять или более номинаций. После этого среди членов SFWA проходило тайное голосование, в котором определялся окончательный список. Однако организационный комитет имел право добавить в него дополнительного претендента.

За 15 лет существования, награда за лучший сценарий была вручена 14 раз, включая специальную награду 1978 года фильму «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». В 1977 году награда никому не была вручена, так как ни одна работа не набрала наибольшего количества голосов. Больше всего номинаций и наград получила трилогия «Властелин колец». Фильмы о Бэтмене Кристофера Нолана, «Звёздный крейсер «Галактика»», «Баффи — истребительница вампиров» и «Доктор Кто» по два раза номинировались на премию, но ни разу её не получали. Хаяо Миядзаки, Кристофер Нолан, Джосс Уидон и сценаристы «Властелина колец» трижды номинировались на награду.

Победители и номинанты 
 *  Победители
 +  Победитель не был выбран

См. также
Премия «Хьюго» за лучшую постановку
Премия Рэя Брэдбери за лучшее драматическое представление

Примечания

Ссылки

Внешнее ссылки
 Nebula Awards official site 

Премия Небьюла
Списки лауреатов премий
Премии за сценарий